Йоан Кантакузин може да се отнася за:
 Йоан Кантакузин (севаст) – византийски пълководец от средата на XII век, убит в битката при Мириокефалон на 17 септември 1176 г.
 Йоан Кантакузин (пинкерний) (1192 - 1257) византийски аристократ и администратор в Никейската империя от средата на XIII век, дука на тема Тракезион между 1244 г. и 1249 г., зет на император Михаил VIII  Палеолог
 Йоан VI Кантакузин (1292 - 15 юни 1388) – византийски император (1347 - 1354) и историк.